L'Aigle rouge (Il principe dalla maschera rossa), film italien de Leopoldo Savona sorti en 1955 ;
 L'Aigle rouge (Lie Down with Lions), téléfilm américain de  diffusé en 1994 ;
 L'Aigle rouge (Águila Roja), série télévisée espagnole créée par Daniel Écija, Ernesto Pozuelo, Pilar Nadal et Juan Carlos Cueto, diffusée entre 2009 et 2016.